Contea di Texas o Texas County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Texas (Missouri)
 Contea di Texas (Oklahoma)